Алегро — музичний термін.
 Allegro — пасажирський швидкісний електропоїзд, що курсує за маршрутом Гельсінкі—Санкт-Петербург.
 Allegro (програмне забезпечення) — бібліотека для створення 2d ігор та мультимедійних додатків.